Ниже представлен список всех призёров первых летних Олимпийских игр 1896 года, проходивших в столице Греции Афинах с 6 по 15 апреля 1896 года. Всего в соревнованиях принял участие 241 спортсмен из 14 стран, причём женщины до участия в Играх не допускались. Всего было разыграно 43 комплекта медалей в 9 видах спорта. Первым современным чемпионом Олимпийских игр стал американский легкоатлет Джеймс Конноли выигравший соревнования в тройном прыжке 6 апреля 1986 года. Он также занял второе место  в  прыжках в высоту и стал бронзовым призёром в прыжках в длину.



Борьба

Велоспорт

Лёгкая атлетика

Плавание

Спортивная гимнастика

Стрельба

Теннис 

Пара Касдаглис — Петрококкинос значится в базе данных МОК как смешанная команда, хотя оба спортсмена были греками.

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Примечания

Ссылки 
 

Списки призёров Олимпийских игр